Il singolare maschile del Pilot Pen Tennis 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Marin Čilić era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fernando Verdasco ha battuto in finale 6-4, 7-6(6) Sam Querrey.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (campione)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  David Ferrer (ritirato)
  Mardy Fish (secondo turno)
  Sam Querrey (finale)
  Igor' Andreev (semifinale)
  Victor Hănescu (terzo turno)

  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Philipp Petzschner (secondo turno)
  Andreas Beck (secondo turno)
  Igor' Kunicyn (terzo turno)
  Fabrice Santoro (terzo turno)
  Andreas Seppi (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Pilot Pen Tennis 2009
ATP World Tour 2009